Microsteira är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Microsteira ingår i familjen Malpighiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Microsteira